Il singolare femminile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Helen Kelesi che ha battuto in finale Bettina Fulco 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Betsy Nagelsen (primo turno)
 Helen Kelesi (campionessa)
 Beth Herr (semifinali)
 Mercedes Paz (primo turno)

 Susan Mascarin (primo turno)
 Barbara Gerken (primo turno)
 Etsuko Inoue (quarti di finale)
 Tina Mochizuki (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1986